Schipporeit ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Schipporeit (* 1949), deutscher Manager
 Heinz Schipporeit, deutscher Fußballspieler